Дана Весполи (; , Портленд, Орегон, США) — американская порноактриса и режиссёр.

Биография 
Дана Весполи родилась  в Портленде, штат Орегон, США. Переехала в Южную Калифорнию, где получила звание бакалавра гуманитарных наук в области сравнительного литературоведения в , она была ассистентом капитана гребной команды университета, что дало ей сценическое имя, поскольку  — бренд, который делает гребные лодки. Дана вошла в порнобизнес относительно поздно, в 29 лет. До этого она работала танцовщицей под именем Криста в Mitchell Brothers O’Farrell Theatre, Bay Area, а также работала в Playboy TV весной 2003 года.

В 2006 году Весполи подписала, как режиссёр, контракт с компанией Digital Sin.

Дана снимала гонзо-фильмы для Red Light District и Combat Zone, New Sensations, Filly Films, Sweetheart Video, Evil Angel работала с Джоном Лесли, Джои Силвера, Nica Noelle, Белладонной, Kink, Джеймсом Авалоном и Кевином Муром, снималась с Джеймсом Дином, Karlie Montana, Самантой Райан, Селестой Стар, Синн Сэйдж и другими.

С 2011 года Дана Весполи работает с компаниями Filly Films, а с 2012 с Sweetheart Video, специализирующимися на производстве лесбийских фильмов. В 2011 году журнал Complex поставил её на 13 место в списке «50 самых горячих азиатских порнозвёзд всех времён».

В качестве режиссёра Весполи подписала контракт с продюсерской компанией Evil Angel, первым релизом с «Evil Angel» стал фильм «Forsaken» (2013), с участием Весполи, Эш Голливуд, Мануэля Феррары, Саманты Райан, Феникс Мари, Майкла Вегаса и Джеймса Дина.

«Моя ниша — это, главным образом, фильмы-виньетки с тёмными сюжетными линиями, равно как и сценарии типа гонзо, в которых я принимаю участие непосредственно из-за камеры. Свой фетиш я использую в большей части своих работ, а также предпочитаю жёсткий и анальный секс».

По данным на 2017 год, снялась в 408 порнофильмах и срежиссировала 149 порнолент.

Личная жизнь 
Была замужем за Мануэлем Феррарой, они официально расстались, но поддерживают близкие отношения и воспитывают общих детей вместе.

Любит читать и слушать музыку (The Commodores, Radiohead, Led Zeppelin, Джордж Харрисон, T.I.).

Премии и номинации 
 2005 AVN Award номинация — Лучшая новая старлетка
 2007 Adam Film World Guide — Directrix of the Year
 2013 NightMoves Award номинация — Best Director (Non Parody)
 2013 NightMoves Award номинация — Best Ink
 2013 Sex Awards номинация — Favorite Director
 2013 Sex Awards номинация — Porn Star of the Year
 2013 XRCO Award номинация — Best Cumback
 2014 AVN Award номинация — Best Director — Feature
 2014 AVN Award номинация — Best Director — Non-Feature
 2014 AVN Award номинация — Best Double Penetration Sex Scene (с Alec Knight & Danny Wylde)
 2014 AVN Award номинация — Best POV Sex Scene (с Бонни Роттен)
 2014 AVN Award номинация — Best Screenplay
 2014 AVN Award номинация — Best Three-Way Sex Scene — G/G/B (с Валентиной Наппи и Рамоном Номаром)
 2014 AVN Award номинация — Director of the Year
 2014 AVN Award номинация — Most Outrageous Sex Scene (с Жюстин Джоли, Эйден Старр и Chad Diamond)
 2014 XBIZ Award номинация — Director of the Year — Body of Work
 2014 XBIZ Award — Director of the Year — Non-Feature Release
 2014 XBIZ Award номинация — MILF Performer of the Year
 2017 XBIZ Award, победа — Лучшая актриса в лесбийском фильме (Lefty)

Примечания

Ссылки 

 интервью Даны Весполи
 интервью Даны
 Dana Vespoli интервью 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы AVN
Выпускники Миллс-колледжа